Rafael Balanzat y Baranda (Madrid; 23 de diciembre de 1820 - Tarifa (Cádiz); 24 de octubre de 1854) fue un militar español y Caballero Laureado.

Biografía 
 
De familia de nobles ibicencos. Hijo del Inspector General de Infantería y Mariscal del Ejército Español, Ignacio Balanzat de Orvay y Briones y de María Dolores de Baranda y Cajigal, y hermano menor del Coronel D. José Balanzat y Baranda. Padre de Dña.María Dolores Balanzat y Bretagne, Marquesa de Nájera, que fue amiga y camarista de la infanta Isabel de Borbón y Borbón.

En 1830 ingresó en Artillería en la clase de Cadete, donde permaneció hasta que en 1834 entró a formar parte del Arma como Subteniente, siendo destinado al Regimiento “Voluntarios de la Corona” de Valencia.

En 1835 ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara a la que su tío -el Teniente General Luis María Balanzat de Orvay y Briones- se dedicó en cuerpo y alma para convertirla en una de las mejores del mundo cuando fue el Ingeniero General.

Rafael terminó sus estudios el 11 de diciembre de 1838 con el grado de Teniente y fue destinado, en plena Primera Guerra Carlista, a la Compañía de Pontoneros, adscrita al Ejército del Norte. Sus primeros trabajos consistieron en la fortificación del pueblo de Arceniega en Álava.

Dos años después participó en la toma del Fuerte carlista de Segura, en Aragón, durante los días 23 a 27 de febrero de 1840 y le fue concedida su primera Cruz de Caballero de la Orden de San Fernando, de 1.ª clase, en reconocimiento a sus extraordinarias acciones tal y como cuenta la Real Cédula de 27 de abril de ese año.

En 1843 fue destinado a la Dirección de Sub-inspección de Ingenieros de Galicia; en 1846 tomó parte, como Comandante de Ingenieros, en la columna organizada por el Capitán General de la Región, destinada a liberar Lugo, que estaba en poder de fuerzas sublevadas (conflicto enmarcado en la Segunda Guerra Carlista). En el desarrollo de estas operaciones ganó su segunda Cruz de San Fernando de 1.ª Clase, según R. Cédula de 10 de julio de ese mismo año.

Nuevamente recibiría en 1849 la que ya sería su tercera Cruz de San Fernando, también de 1.ª clase, por los méritos realizados en las operaciones que se produjeron de octubre de 1848 a septiembre de 1849 en el Distrito de la Capitanía General de Galicia, según una R. Cédula de 29 de octubre del mismo año.

A lo largo de su carrera militar, además, estuvo destinado en la Comandancia de las Islas Baleares (la tierra de su familia), Granada, y con la Brigada Topográfica en Galicia. También fue profesor en el Real Colegio de Artillería de Segovia y escribió: 1.º Memoria sobre el plan de campaña…caso de que llegue á verificarse un rompimiento con el vecino reino de Portugal, bien sea con el objeto de reconquistarle, imponerle condiciones ó conseguir una paz útil y provechosa, 1844; y en 2.º lugar Defensa de Galicia, tratada en general, 1848. Manuscritos originales existentes en la Biblioteca de la Dirección General de Ingenieros.

Falleció en 1854, viudo y con sólo 35 años de edad, en Tarifa (Cádiz) truncándose así una prometedora carrera militar. En su honor bautizaron en Cádiz uno de los baluartes de la Ciudad con su apellido.

Su suegra Rosario Carrión que era camarista de la reina Isabel II acudió a ella en busca de auxilio. Una vez más la Reina hizo gala de su generosidad y quiso que la niña Lolita Balanzat y Bretagne nacida en 1850, hija mayor del difunto coronel Rafael Balanzat, nieta de su camarista Rosario Carrión y sobrina nieta del legendario General Balanzat, tuviera una educación digna de su rango: la trasladó al Palacio Real y se educó con la infanta Isabel de Borbón y Borbón. Con los años de compañera de juegos se convirtió en camarista de la infanta, en 1868 se casó con José de Nájera, quién después sería secretario particular de la Infanta. En 1876, iniciada la Restauración, el rey Alfonso XII los convirtió en marqueses de Nájera y a ella le otorgó el Lazo de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. Falleció Lola Balanzat el 31 de diciembre de 1911 y la familia real se volcó con su sepelio. Le sobrevivió su único hijo, Alfonso de Nájera y Balanzat, diplomático y casado con una hija del marqués de Guadalest.

Matrimonio y descendencia 

Obtuvo permiso para contraer matrimonio por Real Resolución  de 21 de julio de 1846 con los beneficios del Monte Pío Nacional con Mª del Carmen Bretagne Carrión.

Mª del Carmen Bretagne Carrión, nació en Granada en 1829, fue bautizada en la parroquia del Sagrario con los nombres de Mª del Carmen Josefa de la Santísima Trinidad el 11 de julio de 1829, siendo amadrinada por su tía paterna Carolina Bretagne.

Fueron padres de Mª del Carmen, el Contador de la provincia de Puerto Rico e Intendente de Correos Pedro Bretagne Tolosa (f. Puerto Rico 1844) y la antigua aya de la reina Isabel II de España,  Mª del Rosario Carrión Crespillo (Málaga 1805- Real Sitio de La Granja de San Ildefonso 1859) y desde 1845 Azafata de la reina.

El matrimonio tuvo lugar en la ciudad de La Coruña el día 1 de agosto de 1846.

Fruto del matrimonio sobrevivió una única hija:

 Mª Dolores Balanzat y Bretagne (1850-1911), casada con José de Nájera y Aguilar (1834-1901), I marqués de Nájera.

Fallecido su esposo Mª del Carmen ocupó un puesto de Azafata al servicio de la reina Isabel II de España en el Palacio Real de Madrid.

En noviembre de 1858 solicitó autorización para celebrar nuevamente esponsales con Andrés Cayuela y Cánovas, Comandante graduado de Infantería, Capitán de Ingenieros y Mayordomo de Semana de S. M.. El matrimonio se verificó el 8 de diciembre de 1858 a las 20:00 h. en la Real Camarería del Palacio Real.

Ancestros

Bibliografía 

 José María Bover de Roselló, Varones ilustres Tomo I colección "Biblioteca de Escritores Baleares". Palma de Mallorca, realizado en 1868 por el impresor de Su Magestad, Pedro. J. Gelabert. Fondos de la BPE de Palma.
 "Títulos otorgados por Alfonso XII", por el Barón de los Cobos de Belchite; N.º 66 de la Revista Hidalguía, publicada en 1964.
 "Calendario manual y guía de Forasteros en Madrid" pags 4, 15, 21 y 33; Imprenta Real, 1834. Biblioteca de la Universidad Complutense.
 Juan Carrillo de Albornoz "La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros". Edita el Ministerio de Defensa. Memorial del Arma de Ingenieros n.º 63 diciembre de 2000.
 María José Rubio "La Chata. La Infanta Isabel de Borbón y la Corona de España". 2003, La Esfera de los Libros.
 Hemeroteca de La Vanguardia
 Hermeroteca de ABC

Enlaces externos 

 Ingenieros del Rey: Rafael Balanzat y Baranda
 Artículo en el Diario de Cádiz conmemorando la entrega, por parte del Ejército, de las murallas y sus instalaciones militares a la Hacienda española
 Efemérides de la Marquesa de Nájera en ABC

Nobles de la Comunidad de Madrid
Coroneles de España
Militares de la Primera Guerra Carlista leales a Isabel II
Militares de la Segunda Guerra Carlista
Escritores de España del siglo XIX
Militares de Madrid
Militares de España del siglo XIX
Escritores de la Comunidad de Madrid
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
Nacidos en Madrid